Lanz peut signifier :

Toponymes
 Lanz, commune espagnole en Navarre ;
 Lanz, municipalité allemande dans le Brandebourg.
 Lanz, village alpin en Suisse avec  de domaine skiable.

Patronymes
 David Lanz, pianiste de new age américain.
 Eduard Lanz, architecte suisse.
 Heinrich Lanz AG, marque de tracteurs agricoles, fondée à Mannheim par Heinrich Lanz et rachetée par John Deere (entreprise) en 1956.
 Heinrich Lanz, industriel, dirigeant du constructeur Heinrich Lanz AG.
 Hubert Lanz (1896-1982), général allemand.

Autres 
 Le carnaval de Lanz, une danse originaire du Pays basque.
 Détachement d'armée Lanz, unité militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme